Herman I van Loon, graaf van Lohn (1221-1252)
Herman II van Loon, graaf van Lohn (1255-1316)
Herman van Loon (voetballer), Nederlands voetballer